Eufemia – imię żeńskie

Osoby 
 święta Eufemia – męczennica chrześcijańska, święta Kościoła katolickiego, ormiańskiego, koptyjskiego i prawosławnego
 Eufemia – księżniczka morawska, córka Ottona II Czarnego i Zofii z Bergu
 Eufemia – księżniczka ziębicka, władczyni księstwa ziębickiego, córka Bolka III i Eufemii bytomskiej
 Eufemia (żona Siemowita III) (ok. 1319–1359/62) – żona Siemowita III
 Eufemia Giedyminówna (zm. 1342) – żona Bolesława Jerzego II, księżna halicka
 Eufemia głogowska (przed 1253 – przed 1275) córka Konrada I, księcia głogowskiego
 Eufemia (Eufeme, gr. Euphemia) – w mitologii greckiej uosobienie elokwencji
 Eufemia de Ross – królowa Szkocji, córka Aodha, earla Ross, i Małgorzaty Graham
 Eufemia kujawska – księżniczka kujawska, księżna halicka i włodzimierska, córka Kazimierza I i Eufrozyny
 Eufemia Odonicówna – księżniczka wielkopolska, księżna opolsko-raciborska, córka Władysława Odonica i Jadwigi
 Eufemia pomorska (duń. Euphemia af Pommern) – królowa Danii, córka Bogusława IV i Małgorzaty rugijskiej
 Eufemia Przemysłówna – księżniczka wielkopolska, klaryska wrocławska, córka Przemysła I i Elżbiety
 Eufemia raciborska – księżniczka raciborska, dominikanka, córka Przemysława i Anny
 Eufemia Radziwiłłówna – benedyktynka, córka Stanisława Radziwiłła i Marianny Myszczanki
 Eufemia Samborówna – księżniczka polska, córka Sambora II i Matyldy
 Eufemia Teichmann – polska ekonomistka, wykładowczyni
 Eufemia węgierska – królewna węgierska, księżna morawska, córka Andrzeja I i Anastazji
 Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem – hrabina, pisarka, córka Aleksandra von Ballestrema
 Aelia Eufemia – cesarzowa rzymska, córka Marcjana
 Eufemia mazowiecka – strona ujednoznaczniająca

Inne 
 Eufemia – wieś w Polsce, w województwie łódzkim, w gminie Dalików
 Euphemia – planetoida o numerze katalogowym 630

Zobacz też 

 Sant’Eufemia